de straal (wiskunde) (radius) van de Aarde (planeet), een afstand van gemiddeld ongeveer 6371 km;
 aardstralen, een pseudowetenschappelijk concept omtrent een mystiek krachtveld dat de Aarde zou omvatten.

En tevens naar
 aardse straling, de uitgaande warmtestraling van de Aarde;